Luterańska Odnowa Charyzmatyczna – międzynarodowy ruch zrzeszający chrześcijan wyznania ewangelicko-augsburskiego, którzy utożsamiają się z chrześcijaństwem charyzmatycznym i ewangelikalnym protestantyzmem. Deklarowanym celem ruchu jest odnowa duchowa Kościołów luterańskich i doświadczenie napełnienia oraz chrztu w Duchu Świętym.

Członkowie ruchu angażują się aktywnie w lokalną działalność własnych zborów (na polu ewangelizacji i innych). Oprócz regionalnych konferencji, ruch organizuje doroczną międzynarodową Konferencję Ducha Świętego oraz seminaria podczas których dochodzi do manifestacji darów Ducha Świętego w postaci uzdrowień, wypędzania demonów, mówienia nieznanymi językami itp. Oddzielna konferencja ruchu przeznaczona jest dla duchownych luterańskich zaangażowanych w Luterańską Odnowę Charyzmatyczną. Ruch publikuje także własne czasopisma, w tym jedno dla duchownych.

Luterańska Odnowa Charyzmatyczna nie odcina się od protestanckiej, luterańskiej tradycji wiary, wręcz przeciwnie, podkreśla, iż zasady szesnastowiecznej reformacji, takie jak solus Christus, sola gratia i sola fide oraz sola Scriptura, streszczają wartość i treść właściwej duchowości chrześcijańskiej.

Jednocześnie podkreśla, iż idee przebudzeniowe i odnowy duchowej nie stoją w sprzeczności z luterańskim dziedzictwem, jako że już od XVII wieku były mu one dobrze znane w postaci ruchu pietystycznego czy działalności Nikolausa von Zinzendorfa. Ruch sprzeciwia się liberalnemu chrześcijaństwu, podkreślając wyłączny autorytet oraz nieomylność Biblii.

W Luterańską Odnowę Charyzmatyczną zaangażowani są ewangelicy z różnych denominacji luterańskich. Mimo iż w przeważającej mierze dominują w niej luteranie związani z konserwatywnym skrzydłem ewangelikalno-protestanckim, jak np. z Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri, ruch pozostaje niezależny od jakiegokolwiek Kościoła luterańskiego i otwarty jest na każdego wiernego i każdy Kościół ewangelicki wyznania augsburskiego na świecie.

W Polsce oficjalnie nie funkcjonuje.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Luterańska Odnowa Charyzmatyczna

Luteranizm
Chrześcijaństwo charyzmatyczne